Driepoot, een statief of krukje met drie poten
 Driepoot (War of the Worlds), een fictieve vechtmachine
 Driepoot (personage), een personage uit de stripboekenreeks Roodbaard